Kocsis Tamás
 Kocsis Tamás (1935) újságíró
 Kocsis Tamás (1946) labdarúgó (ZTE)
 Kocsis Tamás (1985) kosárlabdázó
hasonló nevűek
Szalai-Kocsis Tamás (1976) sci-fi-író